Лига Майор 1948/1949 ()  — 6-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1948/1949
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1948 году
1949 год в Мексике